Polixo (muller de Nicteu)
 Polixo (sacerdotessa)
 Polixo (híada)
 Polixo (dona de Tlepòlem)